Big Joe Manfra, nome artístico de Marfydio Vieira Machado Neto, é um guitarrista, violonista e compositor brasileiro.

Tocava na Elite Anônima, uma banda de rock carioca, desde os 15 anos. Pouco tempo depois foi estudar música no Guitar Institute of Technology (G.I.T.), nos Estados Unidos, onde descobriu a paixão pelo blues. Foi também no G.I.T. que ele ganhou, de um professor texano, o apelido "Big", por causa do seu tamanho (1,88 metro de altura e uns quilos acima do peso). "Manfra" foi um diminutivo que surgiu naturalmente do que os norte-americanos acreditavam, com a dificuldade da pronúncia, ser o nome dele, "Manfrydio".

Discografia 
Big Joe Manfra 2 (2002)
Blues Etc (2001)
Big Joe Manfra (1999)

Guitarristas do estado do Rio de Janeiro
Guitarristas de blues
Violonistas do estado do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)